Maddison Inglis (ur. 14 stycznia 1998 w Perth) – australijska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Dotychczas zwyciężyła w pięciu singlowych i trzech deblowych turniejach rangi ITF. 2 marca 2020 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 112. pozycję, natomiast 3 lutego 2020 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 177. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Australijskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Perth
Urodzeni w 1998